Hume, ett skotskt efternamn, som med samma uttal även kan skrivas Home.
Med den senare stavningen är det namnet på en skotsk klan.

Personer med efternamnet Hume
Allan Octavian Hume (1829–1912), skotsk läkare
Basil Hume (1923–1999), brittisk kardinal
David Hume (1711–1776), skotsk filosof
Hamilton Hume (1797–1873), australisk forskningsresande
John Hume (1937–2020), nordirländsk politiker
 Joseph Hume (1772–1855), brittisk politiker

Med stavningen Home
 Alec Douglas-Home (1903–1995), brittisk politiker och premiärminister
 Everard Home (1756–1832),brittisk kirurg
 Stewart Home (född 1962), brittisk författare
 William Douglas-Home (1912–1992), brittisk dramatiker

Personer med förnamnet Hume 
Hume Cronyn (1911–2003), kanadensisk-amerikansk skådespelare
Hume Blake Cronyn (1864–1933), kanadensisk politiker

Fiktiva personer
Desmond Hume, fiktiv karaktär i TV-serien Lost

Skotska efternamn